Friedhof Bad Honnef steht für:

 Alter Friedhof (Bad Honnef)
 Jüdischer Friedhof (Bad Honnef)
 Neuer Friedhof (Bad Honnef)